Ballande ist der Name von

 Hilarion Ballande (1820–1887), französischer Schauspieler, Dramatiker und Theaterdirektor
 André Ballande (1857–1936), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung, Ritter der Ehrenlegion
 Emmanuel Ballande, Bankdirektor
 Établissements Ballande, französisches Unternehmen